Galaxy Express 999 – serie manga e anime creata da Leiji Matsumoto
 Galaxy Express 999 - The Movie – film d'animazione del 1979 diretto da Rintarō
 Galaxy Express 999: Eternal Fantasy – film d'animazione del 1998 diretto da Kônosuke Uda